Sint Patrick's Cathedral, een kathedraal in de Noord-Ierse plaats Armagh, in gebruik bij de Church of Ireland
 Sint Patrick's Cathedral, een kathedraal in de Noord-Ierse plaats Armagh, in gebruik bij de Rooms-Katholieke Kerk in Ierland
 Sint Patrick's Cathedral, een kathedraal in de Ierse plaats Dublin, in gebruik bij de Church of Ireland